Hespérie est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces de petits papillons appartenant à la famille des Hesperiidae, principalement dans les sous-familles des Hesperiinae et des Pyrginae.

Étymologie 
Le nom d'hespérie dérive du nom scientifique du genre Hesperia, créé en 1793 par Johan Christian Fabricius en référence aux Hespérides, nymphes de la mythologie grecque.

Points communs 
Les hespéries sont des petits papillons aux ailes courtes, généralement brunes et plus ou moins ponctuées de blanc. La chenille roule les feuilles des plantes pour former sa chrysalide.
Comme tous les Hesperiidae, elles ont un vol rapide avec des démarrages brusques.

Noms français et noms scientifiques correspondants 

Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires attestés en français. 
Note : il est fréquent que plusieurs noms français désignent la même espèce, et il arrive que certains noms soient ambigus et désignent plus d'une espèce.

 Hespérie almoravide - Carcharodus tripolinus
 Hespérie à bandes jaunes - Pyrgus sidae
 Hespérie à tache costale - Polites themistocles
 Hespérie à taches argentées - Epargyreus clarus
 Hespérie boréale - Hesperia comma borealis
 Hespérie carroyée - Muschampia tessellum
 Hespérie castillane - Pyrgus cinarae
 Hespérie d'Horace - Erynnis horatius
 Hespérie de Duke - Atrytone dukesi
 Hespérie de Lederer - Thymelicus hyrax
 Hespérie de Peck - Polites peckius
 Hespérie de Zeller - Borbo borbonica
 Hespérie de l'aigremoine - Pyrgus malvoides
 Hespérie de l'alchémille - Pyrgus serratulae
 Hespérie de l'herbe-au-vent - Muschampia proto
 Hespérie de l'indigo sauvage - voir Hespérie de la baptisie teintée
 Hespérie de l'épiaire - Carcharodus lavatherae
 Hespérie de la ballote - Carcharodus boeticus
 Hespérie de la baptisie teintée - Erynnis baptisiae
 Hespérie de la crételle - Carterocephalus silvicolus
 Hespérie de la houque - Thymelicus sylvestris
 Hespérie de la malope - Pyrgus onopordi
 Hespérie de la mauve - Pyrgus malvae
 Hespérie de la Parcinière - Pyrgus carlinae
 Hespérie de la passe-rose - Carcharodus alceae
 Hespérie des frimas - Pyrgus andromedae
 Hespérie des graminées - Thymelicus lineola
 Hespérie des hélianthèmes - Pyrgus foulquieri
 Hespérie des phlomides - Spialia phlomidis
 Hespérie des potentilles - Pyrgus armoricanus
 Hespérie des sanguisorbes - Spialia sertorius
 Hespérie du Dakota - Hesperia dacotae
 Hespérie du Sonora - Polites sonora
 Hespérie du barbon - Gegenes pumilio
 Hespérie du carthame - Pyrgus carthami
 Hespérie du chiendent - Thymelicus acteon
 Hespérie du chêne - Erynnis juvelanis
 Hespérie du dactyle - Thymelicus lineola
 Hespérie du faux-buis - Pyrgus alveus
 Hespérie du marrube - Carcharodus floccifer
 Hespérie du Millet - Pelopidas thrax
 Hespérie du pas-d'âne - Pyrgus cacaliae
 Hespérie du riz - Gegenes nostrodamus
 Hespérie fuligineuse - Pholisora catullus
 Hespérie givrée - Erynnis icelus
 Hespérie grisâtre - Pyrgus centaureae
 Hespérie hobomok - Poanes hobomok
 Hespérie laurentienne - Hesperia comma laurentina
 Hespérie levantine - Carcharodus orientalis
 Hespérie mystique - Polites mystic
 Hespérie nuageuse - Thorybes pylades
  - nom ambigu : Thymelicus lineola ou Wallengrenia ophites
 Hespérie ottomane - Erynnis marloyi
 Hespérie pannonienne - Muschampia cribrellum
 Hespérie pont-euxine - Spialia orbifer
 Hespérie rhétique - Pyrgus warrenensis
 Hespérie rurale - Euphyes vestris
 Hespérie violacée - Amblyscirtes vialis
 Hespérie voyageuse - Poanes viator

Notes et références 

Nom d'insecte ambigu
Lépidoptère (nom vernaculaire)